Niemcy:
 Neubrück – dzielnica Hennigsdorfu
 Neubrück – dzielnica Kolonii